Altes Finanzamt steht für:

 Altes Finanzamt (Arnsberg), Nordrhein-Westfalen
 Altes Finanzamt (Darmstadt), Hessen
 Altes Finanzamt (Kitzbühel), Tirol, Österreich